Le nom Déco peut faire référence à :
 La décoration.
 Deco, de son vrai nom Anderson Luiz de Sousa, un joueur de football portugais.
 Deco, une dessinatrice de bandes dessinées italienne.
 D&CO, une émission de télévision diffusée sur M6 consacrée à la décoration intérieure.
 Abréviation de  souvent utilisée sur Internet.
 L'Hôtel Deco, situé à Omaha, dans le Nebraska, aux États-Unis.